Eurotel steht für:
 Eurotel (Hotelkette), ehemalige Kette von Appartementhotels
 Eurotel (Mobilfunk), ehemaliger tschechisch-slowakischer Mobilfunkbetreiber